Huppert steht für:
 Huppert (Heidenrod), ein Ortsteil im hessischen Heidenrod

Huppert ist der Familienname folgender Personen:
 Bertram Huppert (* 1927), deutscher Mathematiker
 Daniel Huppert (* 1980), deutscher Dirigent und Hochschullehrer
 Herbert E. Huppert (* 1943), australischer Geophysiker
 Hugo Huppert (Mediziner) (Karl Hugo Huppert; 1832–1904), deutscher Mediziner und Chemiker
 Hugo Huppert (1902–1982), österreichischer Schriftsteller und Übersetzer
 Isabelle Huppert (* 1953), französische Filmschauspielerin
 Rudolf Huppert (* 1920), deutscher Fußballspieler
 Saskia Huppert (* 1982), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Ulf Huppert (1943–2019), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Hubbert
 Hubert
 Hupperts
 Huppertz